Cafelândia (Paraná) — município brasileiro 
Cafelândia (São Paulo) — município brasileiro 

Desambiguações de topônimos